Алексе́й Бело́в:
 Белов, Алексей Валерьевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Белов, Алексей Владимирович (род. 1951) — блюз-роковый гитарист, педагог.
 Белов, Алексей Гаврилович (1823—1867) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Белов, Алексей Дмитриевич (1928—1998) — советский учёный, академик ВАСХНИЛ.
 Белов, Алексей Ефимович (1909—1992) — Герой Советского Союза.
 Белов, Алексей Иванович (1912—1976) — Герой Советского Союза.
 
 
 Белов, Алексей (род. 1992) — эстонский футболист.